Praise (EP)
Praise (álbum de Resgate)
Praise (álbum de Stauros)